Otto Hauser kan syfta på bland andra:

* Otto Hauser (1874–1932), schweizisk konsthandlare och arkeolog 
 Otto Hauser (1876–1944), österrikisk författare